Hayrat (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Hayrat (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hayrat